Football League Championship 2009/2010 var den artonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010